Kollerup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Kollerup (Sydslesvig) – en bebyggelse i Store Solt
 Kollerup (Østbirk Sogn) – en bebyggelse i Østbirk Sogn, Horsens Kommune
 Kollerup (Hadbjerg Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Hadbjerg Sogn, Favrskov Kommune
 Kollerup (Jammerbugt Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Kollerup Sogn, Jammerbugt Kommune
 Kollerup (Vejle Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Kollerup Sogn, Vejle Kommune

Se også 
 Kollerup Kirke
 Kollerup Sogn